Petapahan (Gunung Toar), een plaats in Indonesië
Petapahan (Lubuk Pakam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing